Ron Leef (né le  à Orilla, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1979-1980 || Alexanders de Brantford || AHO ||62 ||31 ||43 ||74 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Alexanders de Brantford || LHO ||61 ||29 ||50 ||79 ||85 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Black Hawks de Dallas || LCH ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1981-1982 || Komets de Fort Wayne || LIH ||62 ||29 ||42 ||71 ||44 ||9 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|1982-1983 || Komets de Fort Wayne || LIH ||77 ||57 ||63 ||120 ||72 ||10 ||5 ||9 ||14 ||41
|-
|1983-1984 || Komets de Fort Wayne || LIH ||65 ||37 ||57 ||94 ||57 ||6 ||2 ||5 ||7 ||18
|-
|1984-1985 || Komets de Fort Wayne || LIH ||77 ||49 ||40 ||89 ||92 ||13 ||7 ||5 ||12 ||14
|-
|1985-1986 || Komets de Fort Wayne || LIH ||47 ||17 ||30 ||47 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || Komets de Fort Wayne || LIH ||74 ||23 ||59 ||82 ||40 ||11 ||2 ||5 ||7 ||7

Notes et références 

Naissance en janvier 1961
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Alexanders de Brantford
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Komets de Fort Wayne (LIH)
Défenseur de hockey sur glace